Янушке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия.

Известные носители 
 Янушкевич, Адольф Михайлович (1803—1857) — польский и белорусский поэт, этнограф, революционный деятель.
 Янушкевич, Александр (1872—1955) — польский медик.
 Янушкевич, Александр Витальевич (род. 1976) — белорусский и российский режиссёр театра кукол.
 Янушкевич, Александр Сергеевич (1944—2016) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор, педагог, лауреат Государственной премии РСФСР в области науки и техники (1991).
 Янушкевич, Алексей Святославович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Янушкевич, Алиса Францевна (более известна под фамилией Вронская; 1897—1992) — балерина Мариинского театра, хореограф.
 Янушкевич, Борис Семёнович (1872—1964) — член III Государственной Думы от Гродненской губернии, крестьянин.
  (род. 1962) — белорусский скульптор.
 Янушкевич, Василий Антонович (1937—2022) — советский и российский военачальник, генерал-майор.
 Янушкевич, Ганс (1855—1937) — немецкий писатель и драматург, журналист, театральный критик.
 Янушкевич, Евстафий (1805—1874) — польский книгоиздатель и публицист.
 Янушкевич, Иосиф Иосифович (род. 1959) — белорусский литературовед и археограф, писатель.
 Янушкевич, Людвиг Иванович (1835—1872) — доктор медицины, офтальмолог.
 Янушкевич, Михаил Борисович (род. 1946) — советский и российский актёр театра и кино.
 
 Янушкевич, Регина Викентьевна (1896—1978) — актриса из Литвы, сценарист.
 Янушкевич, Фёдор (ок. 1460—1508) — маршалок Волынской земли и староста луцкий.
  (род. 1954) — белорусский художник, президент в «Беларуская Акадэмія Выяўленчага Мастацтва», основатель «Беларуская каталіцкая грамада», реставратор, переводчик, искусствовед.

Примечания